Blue Mountains (Australië), een gebergte in Australië
Blue Mountains (Jamaica), een gebergte in Jamaica
Blue Mountains (Verenigde Staten), een gebergte in de Verenigde Staten